Duck Lake, (lac au canard en anglais), est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Duck Lake, un lac en Colombie-Britannique ;
 Duck Lake, un lac de Nouvelle-Écosse ;
 Duck Lake, une ville de la Saskatchewan où se tint la  bataille du lac aux Canards ;

 Little Duck Lake, un lac dans le Manitoba.
 Duck Lake, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Duck Lake, un lac dans l'Illinois ;
 Duck Lake, un lac dans le comté de Blue Earth dans le  Minnesota ;
 Duck Lake, un lac dans le comté d'Allamakee dans l'Iowa ;
 Duck Lake, une communauté et un lac du Township de Clarence dans le comté de Calhoun dans le Michigan.

Voir aussi
Prince Albert-Duck Lake, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme